Afzal Khan peut désigner :

 Afzal Khan (1???-1659), militaire indien ;
 Afzal Khan (1958-), homme politique britannique ;
 Afzal Khan (1966 ou 1967-), acteur pakistanais.

Voir aussi 

 Mir Afzal Khan, homme politique pakistanais ;
 Afzal Khan Lala (1926-), nationaliste pachtoune.
 Mohammad Afzal Khan (1811-1867), émir de l'Afghanistan de 1865 à 1867.